Antonin Personnaz (1854-1936), collectionneur d'art et photographe français ;
Raphaël Personnaz (né en 1981), acteur français.

Lien externe 

Patronyme savoyard